Bogard Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bogard Township (Indiana)
 Bogard Township (Missouri)